Dražka jsou malá vesnice, část obce Nechvalice v okrese Příbram. Vznikla ke dni 1. září 2011. V roce 2011 zde trvale žilo 21 obyvatel. V roce 2016 zde bylo evidováno jedenáct adres.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

Osady v okrese Příbram
Nechvalice
Sídla ve Vlašimské pahorkatině